Westworld steht für: 

 Westworld (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1973)
 Westworld (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2016–2022)
 Westworld (Band), britische Rockband
 Westworld (Veranstaltungsgelände), ein Veranstaltungsgelände nahe Scottsdale in Arizona

Siehe auch:
 Beyond Westworld, US-amerikanische Fernsehserie (1980)